Wilder kan syfta på:

 Wilder, Idaho
 Wilder, Kentucky
 Wilder, The Teardrop Explodes andra studioalbum